Валентина Фёдоровна Галушка () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Никопольского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 25 января 1927 года в селе Долговка (ныне Никопольского района Днепропетровской области) в семье украинцев.

В период Великой Отечественной войны проживала на оккупированной территории. Окончив школу, начала трудиться в колхозе имени Орджоникидзе. Участвовала в восстановлении хозяйства. Была назначена звеньевой садового участка. Постоянно добивалась высоких результатов в производстве.

В 1970 году при плане 212 центнеров фруктов с гектара, сумела собрать урожай в 267 центнеров фруктов с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи фруктов Валентине Фёдоровне Галушка было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в колхозе звеньевой до выхода на заслуженный отдых. Избиралась депутатом Марганецкого городского совета.

Проживала в городе Марганец. Умерла 17 июня 1994 года, похоронена на кладбище посёлка Остров.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.04.1971);
 орден Ленина (08.04.1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (30.04.1966);
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. — Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Полеводы
Депутаты городских советов Украины
Звеньевые колхозов
Похороненные в Марганце